Пантелеймонівська вулиця (Київ)
 Пантелеймонівська вулиця (Одеса)